

Жінки 
 Златова Валерія Василівна (* 1983) — українська борчиня вільного стилю.
 Златова Неля Василівна — солістка вокального ансамблю болгарської пісні «Янка», кавалерка ордена «За заслуги».

Чоловіки 
 Златов Микола Радіонович — агроном, нагороджений медаллю «За працю і звитягу».

Примітки